Als Ede Clendinnen Shield (oder kurz Clendinnen Shield) wird im Badminton der Pokal bezeichnet, welcher für den Sieg bei der Mannschaftsmeisterschaft der australischen Bundesstaaten vergeben wird. Benannt ist er nach Reginald Ede Clendinnen, welcher dritter Präsident des tasmanischen Badmintonverbandes war. Offiziell wurde der Pokal 1935 eingeführt, jedoch gab es schon in den Jahren davor (und damit auch vor Gründung des australischen Badmintonverbandes) Teamwettbewerbe der Bundesstaaten. Als der Pokal vollständig mit den Namen der Sieger beschrieben war stiftete Roy Ward eine neue Trophäe unter Beibehaltung des alten Namens. Der ursprüngliche Pokal befindet sich heute im Sitz der Badminton Association of Western Australia.

Die Sieger

Referenzen 
 https://www.stba.net.au/Archives/Archives-General/ClendinnenShieldHistory.html
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 29. Auflage 1971, S. 117

Australische Badmintonmeisterschaft
Liste (Badminton)
Erstveranstaltung 1933